Cet article présente les résultats détaillés du double messieurs de l’édition 1992 des compétitions de tennis aux Jeux olympiques d'été qui est disputé du 28 juillet au .

Faits marquants 
 Boris Becker et Michael Stich s'imposent en finale contre les sud-africains Wayne Ferreira et Piet Norval. Il s'agit du  en double pour Becker et du  pour Stich. C'est également leur deuxième succès ensemble.
 Ramesh Krishnan et Leander Paes, classés au-delà de la  en simple, battent au second tour les n°2 et 3 mondiaux, John Fitzgerald et Todd Woodbridge en quatre sets. Mais les deux australiens se connaissaient peu puisque Fitzgerald jouait avec Järryd et Woodbridge était associé à Woodforde.

Parcours 

|-
|1|| John Fitzgerald Todd Woodbridge||align=center||| Ramesh Krishnan Leander Paes (Alt)
|-
|2|| Jakob Hlasek Marc Rosset||align=center|1/4 de finale|| Javier Frana Christian Miniussi (7)
|-
|3|| Sergio Casal Emilio Sánchez||align=center|1/4 de finale|| Boris Becker Michael Stich (6)
|-
|4|| Wayne Ferreira Piet Norval||align=center|Finale|| Boris Becker Michael Stich (6)
|-
|5|| Paul Haarhuis Mark Koevermans||align=center||| Goran Ivanišević Goran Prpić
|-
|6||style=background-color:#CCCCFF| Boris Becker Michael Stich||align=center|Victoire|| Wayne Ferreira Piet Norval (4)
|-
|7|| Javier Frana Christian Miniussi||align=center|1/2 finale|| Boris Becker Michael Stich (6)
|-
|8|| Omar Camporese Diego Nargiso||align=center||| George Cosac Dinu Pescariu
|}

|-
|1|| Suharyadi Suharyadi Bonit Wiryawan||align=center||| Goran Ivanišević Goran Prpić
|-
|2|| Bent-Ove Pedersen Christian Ruud||align=center||| Wayne Ferreira Piet Norval (4)
|-
|3|| Brian Gyetko Sébastien Leblanc||align=center||| Wayne Ferreira Piet Norval (4)
|-
|4|| Kenneth Carlsen Frederik Fetterlein||align=center||| Brian Gyetko Sébastien Leblanc (Q)
|-
|5|| Miguel Nido Juan-Oscar Rios||align=center||| Omar Camporese Diego Nargiso (8)
|-
|6|| Emanuel Couto Bernardo Mota||align=center||| Guy Forget Henri Leconte
|-
|7|| Meng Qiang-Hua Xia Jia-Ping||align=center||| Jakob Hlasek Marc Rosset (2)
|}

|-
|1|| Iztok Božič Blaž Trupej||align=center||| Ramesh Krishnan Leander Paes (Alt)
|-
|2|| László Markovits Sándor Noszály||align=center|Forfait||align=center|-
|-
|3|| Karim Alami Younès El Aynaoui||align=center|Forfait||align=center|-
|-
|4|| Christian Forcellini Gabriel Francini||align=center||| Anastasios Bavelas K. Effraimoglou (LL)
|-
|5|| Anastasios Bavelas Konstantinos Effraimoglou||align=center||| Boris Becker Michael Stich (6)
|}

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Simple messieurs de tennis aux Jeux olympiques d'été de 1992
 Simple dames de tennis aux Jeux olympiques d'été de 1992
 Double dames de tennis aux Jeux olympiques d'été de 1992

Liens externes 
  Site officiel du Comité international olympique

Navigation 

Tennis aux Jeux olympiques d'été de 1992
Jeux olympiques